Lockheed Electra puede referirse a dos modelos distintos de avión:

 Lockheed Modelo 10 Electra, transporte ligero comercial bimotor de corto alcance construido íntegramente en metal por Lockheed Aircraft Corporation en los años 30 con dos variantes principales:
 Lockheed Modelo 12 Electra Junior,  transporte ligero de seis plazas, versión en menor escala del exitoso Modelo 10 Electra.
 Lockheed L-14 Super Electra, versión ampliada del Modelo 10 Electra, con capacidad para catorce pasajeros.
 Lockheed L-188 Electra, avión comercial cuatrimotor turbohélice de ala baja diseñado y construido por la compañía estadounidense Lockheed Corporation entre los años 1957 y 1961.